

Astronomia 
 18335 San Cassiano –  asteroide della fascia principale

Persone 
 San Cassiano di Imola – martire della Chiesa cattolica, celebrato il 13 agosto
 San Cassiano di Tangeri – martire, celebrato il 3 dicembre
 San Cassiano di Todi – vescovo e martire, celebrato il 13 agosto
 San Cassiano di Benevento – vescovo, celebrato l'11 agosto
 San Cassiano di Autun – vescovo, celebrato il 5 agosto
 San Cassiano di Novellara – vescovo e martire, celebrato il 4 maggio

Geografia 
Croazia
 San Cassiano (Sukošan) – comune croato nella regione zaratina

Italia 
 San Cassiano – comune in provincia di Lecce
 San Cassiano – frazione di Badia in provincia di Bolzano
 San Cassiano – frazione di Baiso in provincia di Reggio Emilia
 San Cassiano – frazione di Alba in provincia di Cuneo
 San Cassiano – frazione di Crespino in provincia di Rovigo
 San Cassiano – località di Mezzane di Sotto in provincia di Verona
 San Cassiano – frazione del comune di Sarnano in provincia di Macerata
 San Cassiano Valchiavenna – frazione di Prata Camportaccio in provincia di Sondrio
 San Cassiano – frazione di Bagni di Lucca in provincia di Lucca
 San Cassiano di Livenza – frazione di Brugnera in provincia di Pordenone
 Contrada San Cassiano – contrada storica di Mortara in provincia di Pavia nel palio del gioco dell'oca
 Eremo di San Cassiano – a Lumignano, comune di Longare in provincia di Vicenza.

Pagine correlate 
 Chiesa di San Cassiano